Esistono più comuni francesi con questo nome

La Chapelle-Bâton – Deux-Sèvres
La Chapelle-Bâton – Vienne